Consueta (religió) és un Llibre de consuetuds i costums, de pràctiques i cerimònies, d'una església o d'una corporació parroquial, o el manuscrit que conté una peça dramàtica amb les normes per a l'adequada representació.
 Consueta fa referència a l'apuntador de teatre.
 Consueta fa referència al traductor.
 El Consueta fou una revista de teatre publicada a Barcelona entre els anys 1934 i 1938.